Евгений Новиков:
 
 Новиков, Евгений Валерьевич (род. 1987) — репортёр, корреспондент Пятого канала.
 Новиков, Евгений Викторович (род. 1961) — белорусский политический и общественный деятель.
 Новиков, Евгений Владимирович (род. 1952) — советский футболист, киргизский тренер.
 Новиков, Евгений Иванович (1912—1973) — советский геолог.
 Новиков, Евгений Максимович (род. 1990) — российский автогонщик.
 Новиков, Евгений Павлович (род. 1949) — советский и украинский тренер по велоспорту.
 
 Новиков, Евгений Станиславович (род. 1949) — генеральный конструктор ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“».
 Новиков, Евгений Фёдорович (1930—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Новиков, Евгений (род. 1988) — эстонский футболист .